Маріела Кастро Еспін (; 27 липня 1962) — директор Кубинського Національного Центру Сексуальної освіти у м. Гавана і активіст прав ЛГБТ на Кубі.

Народились 1962
Персоналії:Гавана
Сексологи
ВІЛ/СНІД активісти